Osoby o imieniu Johann Nepomuk na cześć św. Jana Nepomucena
 Johann Nepomuk Hummel – austriacki kompozytor 
 Johann Nepomuk Czermak – niemiecko-austriacki fizjolog
 Johann Nepomuk Nestroy – austriacki aktor, pisarz 
 Johann Nepomuk Mälzl – inżynier
 Johann Nepomuk Graf Wilczek – mecenas sztuki oraz badacz-polarnik
 Johann Nepomuk von Tschiderer – błogosławiony Kościoła katolickiego
 Johann Ender – malarz